Königskapelle heißen:
 Königskapelle (Gemeinde Karrösten), Dorf  in der Gemeinde Karrösten, Tirol
 diverse Kirchen und Kapellen, siehe Königskirche